Andrea Guasch (Barcelona, 20 de desembre de 1990) és una actriu, cantant i ballarina catalana, que ha treballat en les sèries “Acusados”, “Sin tetas no hay paraíso” i “Punta Escarlata", a banda de "Cambio de Clase" (com a Valentina) i "La Gira" (com a Sara Cuervo), sèries de Disney Channel.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web oficial
 Club de fans oficial
 Myspace Oficial
 Myspace Oficial Música

Actors barcelonins contemporanis